Sense and Sensibility ist der englische Originaltitel

 eines Romans von Jane Austen, siehe Verstand und Gefühl
 mehrerer auf diesem Roman basierender Spielfilm- und Fernsehproduktionen, siehe Sinn und Sinnlichkeit